L'NBA Development League Basketball Executive of the Year Award è il premio conferito dalla NBA D-League al miglior general manager, per la parte sportiva, della stagione.

A differenza degli altri riconoscimenti attribuiti dalla NBA D-League, questo è stato istituito solamente nel 2016.

Vincitori

General manager